Smolino peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Smolino est un village de la gmina de Bielsk dans la powiat de Płock de la voïvodie de Mazovie

en :
 Smolino, une localité dans l'Oblast de Nijni Novgorod
 Smolino, le nom de plusieurs localités rurales